De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2016 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 30 oktober 2016 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

In de Moto2 werd Johann Zarco voor het tweede seizoen op een rij tot kampioen gekroond door het behalen van een overwinning in de race, wat genoeg was om voldoende voorsprong te houden op zijn laatste rivalen Thomas Lüthi en Álex Rins.

Uitslag

MotoGP 
Vanwege regenval werd de start van de race 20 minuten uitgesteld. De race werd één ronde ingekort.

Moto2

Moto3 
De race was oorspronkelijk gepland voor 16 ronden, maar werd na 13 ronden afgebroken vanwege een ongeluk van María Herrera.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Maleisië